Questa pagina elenca le giocatrici convocate per il campionato europeo di calcio femminile a Germania 1995.

Selezionatore: Ted Copeland

Selezionatore: Gero Bisanz

Selezionatore: Even Pellerud

Selezionatore: Bengt Simonson

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1995
Campionato europeo di calcio femminile 1995